Jean Nicolas peut désigner : 
 Jean Nicolas (1765-1833), un général de brigade de la Révolution et/ou du Premier empire ;
 Jean Nicolas (1901-1984), un prêtre et missionnaire français ;
 Jean Nicolas (1913-1978), un footballeur français ;
 Jean Nicolas (né en 1928), un historien français ;
 Jean Nicolas (né en 1950), un judoka belge ;
 Jean Nicolas, un traducteur de la Bible en français, aussi connu sous le nom de Jehan Nicolas.
Jean Nicolas (1930), marque bretonne de conserves de légumes faisant partie du Groupe d'aucy Eureden.